Туркменский государственный цирк () находится на проспекте Махтумкули в городе Ашхабаде. Вместимость зала цирка — 1700 мест. Находится в ведении Министерства культуры Туркменистана.

История 

Здание цирка было построено в 1979—1984 годах по проекту Арифа Зейналова.

Уникальность данного сооружения состоит в том, что здание безопорное и имеет чешуйчатое покрытие, выдерживающее землетрясение 9 баллов по шкале Рихтера. Это работа молодого туркменского учёного Базарова Аннагельды, на основании его кандидатской диссертации, защищённой в 1975 году в азербайджанском Политехническом институте. По этому же проекту построены цирки в Бишкеке (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан).

В 2001 году Сапармурат Ниязов упразднил балет, а также оперу, цирк, Национальный ансамбль народного танца. «Я не понимаю балет, — заметил он. — Зачем он мне? …Нельзя привить туркменам любовь к балету, если у них в крови его нет»..

В 2008 году следующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов снял запрет на оперу и цирк, введённый его предшественником. Указом президента был создан Государственный цирк Туркменистана, которому было передано старое здание цирка, построенное при СССР

Реконструкция старого двухэтажного здания Туркменского государственного цирка началось в июне 2008 года турецкой компанией «EFOR». В октябре 2009 года Туркменский государственный цирк открылся с первым представлением. Стоимость реконструкции составила 17,9$ млн. Здание сохранило свой уникальный архитектурный облик и высокохудожественные мозаичные панно, но было облицовано белым мрамором и гранитом. Фойе, арена, зрительские места, цирковое оборудование, вольеры для зверей и другие объекты так же полностью обновлены. На куполе цирка был установлен шестнадцатиметровый флагшток с флагом Туркменистана.

В 2010 году была открыта школа-студия для обучения цирковому искусству.

Гастроли 
В 2012 году прошли первые зарубежные гастроли Государственного цирка Туркменистана в Минске. В 2013 году туркменские циркачи получили золото циркового фестиваля «Идол» в Москве.

Трижды Ашхабад с гастролями посетил Большой Московский Государственный цирк, в январе 2014 года Большой Варшавский цирк.

Примечания

Ссылки 
 Туркменские циркачи на Всемирном фестивале циркового искусства «Идол»
 Туркменские джигиты в Москве (видео)
 Театры и киноконцертные центры Ашхабада
 Цирк — Советский модернизм

Цирки
Организации, основанные в 1958 году
Организации, основанные в 2009 году
Здания и сооружения, построенные в 1984 году в СССР
Здания и сооружения Ашхабада
Культурные организации Ашхабада
1980-е годы в Туркменистане
Появились в XX веке в Туркменистане